Лакташі () — місто в Боснії і Герцеговині.
 Лакташі (громада)
 Лакташі (футбольний клуб)